ZPR steht für:
 Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal in Blankenstein
 Zentrales Personenregister (Liechtenstein) 
 Zentrales Personenstandsregister (Österreich: §43ff. Personenstandsgesetz)  
 Zentrum für Psychiatrie Reichenau, Reichenau, Baden-Württemberg
 ZPR Media, polnisches Medienunternehmen

ZPr steht für:
 Private Zusatzeinrichtung in der historischen Fernmeldetechnik

zpr steht für:
 Xánica-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung